est la formule brute de plusieurs isomères.

 Nitro
 nitrométhane, numéro CAS 
 Nitrite d'alkyle
 nitrite de méthyle, numéro CAS 
 Acide carboxylique
 acide carbamique, numéro CAS